Anežka z Beaujeu [bóžö] (Agnès de Beaujeu; 1200 – 11. července 1231) byla francouzská šlechtična, dcera Guicharda IV. z Beaujeu a jeho manželky Sibyly Henegavské. Sňatkem s hrabětem Theobaldem se stala hraběnkou ze Champagne.

Anežka se za Theobalda ze Champagne provdala v roce 1223. Pro něj to bylo již druhé manželství. Anežka měla s manželem jednu dceru – Blanku Navarrskou (1226–1283).

Anežka zemřela v roce 1231 a byla pohřbena v Clairvaux.

Vývod z předků

Reference 

Narození v roce 1200
Úmrtí 11. července
Úmrtí v roce 1231
Hraběnky ze Champagne
Ženy